Пасио́н () — древнегреческое имя. Известные носители:
 Пасион (трапезит) — афинский трапезит V—IV веков до н. э.
 Пасион (наёмник) (в другой транскрипции — Пасий) — мегарский наёмник, участник начального этапа похода десяти тысяч греков.